Pavel Kubina, češki hokejist, * 15. april 1977, Čeladná, Češkoslovaška.

Kubina je člansko kariero začel v češki ligi pri klubu HC Vítkovice v sezoni 1994/94. Leta 1996 je bil kot skupno 179. izbran na NHL naboru s strani kluba Tampa Bay Lightning, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1997/98. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Toronto Maple Leafs, Atlanta Thrashers in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 970 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 110 golov in 276 podaj, ter 51 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in sedem podaj. V sezoni 2003/04 je s Tampo osvojil Stanleyjev pokal, sam je bil najučinkovitejši branilec sezone. V svoji zadnji sezoni 2012/13 je igral v švicarski ligi za Genève-Servette.

Za češko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene bronaste medalje, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik treh zlatih medalj. Na olimpijskih turnirjih je odigral sedemnajst tekem ter dosegel en gol in dve podaji, na svetovnih prvenstvih pa 35 tekem ter devet golov in petnajst podaj.

Tudi njegov tast František Černík je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 12
| 2
| 0
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 95/96
|
| 16
| 5
| 10
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 96/97
|
| 61
| 12
| 32
| 44
| +14
| 116
|
| 11
| 2
| 5
| 7
|
| 27
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 97/98
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| -1
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 97/98
|
| 55
| 4
| 8
| 12
| +20
| 86
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| -2
| 14
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 98/99
|
| 68
| 9
| 12
| 21
| -33
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 98/99
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 9
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 99/00
|
| 69
| 8
| 18
| 26
| -19
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 00/01
|
| 70
| 11
| 19
| 30
| -14
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 11
| 23
| 34
| -22
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 3
| 5
| 7
| +9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 02/03
|
| 75
| 3
| 19
| 22
| -7
| 78
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| -4
| 12
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 03/04
|
| 81
| 17
| 18
| 35
| +9
| 85
|
| 22
| 0
| 4
| 4
| 0
| 50
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 04/05
|
| 28
| 6
| 5
| 11
| +2
| 46
|
| 12
| 4
| 6
| 10
| +8
| 34
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 05/06
|
| 76
| 5
| 33
| 38
| -12
| 96
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -6
| 26
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 06/07
|
| 61
| 7
| 14
| 21
| +7
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 07/08
|
| 72
| 11
| 29
| 40
| +5
| 116
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 08/09
|
| 82
| 14
| 26
| 40
| -15
| 94
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 09/10
|
| 76
| 6
| 32
| 38
| 0
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 10/11
|
| 79
| 4
| 19
| 23
| +2
| 62
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +2
| 10
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 11/12
|
| 52
| 3
| 8
| 11
| +1
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 11/12
|
| 17
| 0
| 4
| 4
| -3
| 15
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 12
|-
| Genève-Servette
| Švicarska liga
| 12/13
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1204
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" | 351
| bgcolor="#7FFF00" | 502
| bgcolor="#7FFF00" | -40
| bgcolor="#7FFF00" | 1461
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 185
|}

Viri 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Tampa Bay Lightning)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Moose Jaw Warriors
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti HC Genève-Servette
Zmagovalci Stanleyjevega pokala